Урвар Бергмарк (; ) — шведский футболист, защитник, серебряный призёр чемпионата мира 1958 года, игрок в хоккей с мячом. Главный тренер сборной Швеции по футболу с 1966 по 1970 год.

Клубная карьера 
Воспитанник юношеских команд футбольного клуба «Бюске».

Переехав в 1947 году с семьёй в Эребру, продолжил заниматься хоккеем с мячом и футболом в спортивном клубе «Эребру». В 1948 году выступал за юношескую команду футбольного клуба «Эребру».

В начале своей игровой карьеры выступал на позиции нападающего.

Во взрослом футболе дебютировал во второй половине сезона 1948/49 выступлениями за «Эребру», когда был призван из фарм-клуба в главную команду, которая вела борьбу за сохранение места в Дивизионе 1, но по итогам чемпионата команда покинула высший дивизион. В сезоне 1949/50 победил во втором по силе дивизионе шведских футбольных лиг — Дивизионе 2, вернувшись с командой в Дивизион 1. В следующем сезоне игра Бергмарка на позиции защитника за «Эребру» привлекла одного из тренеров сборной Швеции Рудольфа Кокка. Кокк называл игру Бергмарка «современной», видя умение игрока точно выбирать позицию и широту его действий на поле.

По итогам сезона 1952/53 «Эребру» покинул высший дивизион. Проведя сезон 1953/54 и первую половину сезона 1954/55 в Дивизионе 2, принял решение о переходе в команду, представляющую Дивизион 1. Сторонники перехода мотивировали это тем, что вызов игрока в национальную сборную более вероятен из команды, выступающей на более высоком уровне. В 1955 году (сезоны 1954/55, 1955/56) защищал цвета футбольного клуба АИК, заняв с командой третье место в чемпионате Швеции сезона 1954/55.

Разорвав контракт с АИК, вернулся в «Эребру», выступая за клуб с 1956 по 1962 год, до 1960 года выступал за клуб в Дивизионе 2. В сезоне 1960 года, заняв с командой второе место в финальном турнире команд Дивизиона 2, вернулся с клубом в высший дивизион, в следующем сезоне завершив чемпионат Швеции на четвёртом месте.

В сезоне 1962/63 выступал за итальянскую «Рому». В составе римской команды, в частности, из-за существующего лимита на иностранцев, только лишь дважды вышел на поле в матчах чемпионата Италии и в одной игре Кубка Италии, которые он провёл в начале сезона 1962/63. Также в этот период играл в хоккей с мячом за «Эребру».

Завершил игровую карьеру в «Эребру» в 1965 году, в который вернулся в сентябре 1963 года. Всего за «Эребру» провёл 290 игр, из них 147 — в высшем дивизионе.

Выступление за сборную 
Дебютировал за сборную Швеции 17 июня 1951 года в товарищеском матче со сборной Испании (0:0).
Выступая за «Эребру» во втором дивизионе, был включен в сборную на чемпионат мира 1958 года, где команда дошла до финала, но уступила сборной Бразилии (2:5). За сборную Швеции сыграл 94 матча, в том числе и в финальном матче чемпионата мира 1958 года. Капитан сборной Швеции с 1959 по 1962 год, с 1964 по 1965 год.

Выступление за сборную по хоккею с мячом 
В 1952 году принял участие в зимних Олимпийских играх и стал победителем показательного турнира по хоккею с мячом в составе сборной Швеции.

Принимал участие в двух первых чемпионатах мира 1957 и 1961 годов.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в 1959 году, ещё продолжая играть на поле, возглавив тренерский штаб «Эребру», в котором в течение трёх лет был играющим тренером.

Вскоре после завершения карьеры игрока получил предложение возглавить тренерский штаб национальной сборной Швеции. Работал с национальной командой с 1966 по 1970 год. Был во главе сборной во время отборочного этапа и финальной части чемпионата мира 1970 года в Мексике. Начало было неудачным — минимальное поражение от сборной Италии. Во втором матче сыграли вничью с дебютантами чемпионата мира — сборной Израиля. Последним, решающим для шведов, был матч со сборной Уругвая, в котором им удалось одержать очень важную победу. Но из-за разницы забитых и пропущенных мячей шведы заняли третье место (проиграли Уругваю в разнице одного пропущенного гола) и не вышли дальше. В конце 1970 года покинул пост главного тренера, после проведённых сборной Швеции трёх матчей в чемпионате Северной Европы и двух матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 1972.

В дальнейшем вновь работал в клубе «Эребру», который возглавлял в качестве главного тренера в 1971—1973 годах, а также в 1978 году, в 1974—1977 годах работал в клубе «Фьюгеста».

Дальнейшая деятельность 
В 1975—1987 годах работал в правлении Шведской ассоциации хоккея с мячом, а также футбольным экспертом и комментатором на «Шведском радио».

Личная жизнь 
Из семьи пекарей.

Осенью 1947 года через год после смерти отца семья Бергмарка переехала из Бюске (лен Вестерботтен) в Эребру. В Эребру познакомился со своей будущей супругой Уллой и женился на ней в 1955 году. В браке родились две дочери: Ева и Мария.

Внуки — профессиональные футболисты, выступающие за клубы Аллсвенскан:  (род. в 1997 г.) и Никлас Бергмарк (род. в 2002 г.).

Болезнь и смерть 
В конце 1970-х годов был поставлен диагноз, свидетельствующий о болезни Паркинсона на начальной стадии. По словам Бергмарка, симптомы болезни появились у него ещё во время его работы в «Эребру» в 1971—1973 годах.

Скончался Урвар Бергмарк 10 мая 2004 года на 74-м году жизни в городе Эребру.

Достижения

Клубные 
 хоккей с мячом
 Чемпион Швеции: 1957, 1958, 1965
 Вице-чемпион Швеции: 1951, 1954, 1956

Сборная 
 футбол
 Вице-чемпион мира: 1958

 хоккей с мячом
 Вице-чемпион мира: 1961
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1957
 Победитель показательного турнира на зимних Олимпийских играх: 1952
 Победитель Московского международного турнира: 1954

Индивидуальные 
 футбол
 Футболист года в Швеции: 1958
 Символическая сборная чемпионата мира (по версии журналистов): 1958
 Символическая сборная по версии журнала World Soccer: 1960, 1961
 Номинант на «Золотой мяч»: 1958 (19-е место)
 Избран в Зал славы шведского футбола: 2003

 хоккей с мячом
 Символическая сборная чемпионата мира: 1957
 Избран в Зал славы шведского хоккея с мячом: 2020

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Зал славы шведского футбола bolletinen.se
 Зал славы шведского хоккея с мячом svenskbandy.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Эребру»
Тренеры сборной Швеции по футболу
Тренеры ФК «Эребру»
Футбольные тренеры Швеции
Хоккеисты с мячом Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с мячом
Игроки КХМ АИК
Игроки КХМ «Эребру»
Спортсмены нескольких видов спорта